

Cinema 
 Stella Dallas – film del 1925 diretto da Henry King
 Amore sublime (Stella Dallas) – film del 1937 diretto da King Vidor

Letteratura 
 Stella Dallas – romanzo di Olive Higgins Prouty del 1923